Фе́дір Іва́нович Поля́нський ( 27 липня 1977, с. Висічка, Україна
) — український науковець, громадський діяч. Кандидат історичних наук (2009). Депутат Борщівської районної ради (2002—2006). Директор Державного архіву Тернопільської області (від липня 2015).

Життєпис 

Федір Іванович Полянський народився 27 липня 1977 року в селі Висічка Борщівського району Тернопільської області (тоді — УРСР, нині — Україна).

Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут (2000, нині національний університет).

Працював директором школи у с. Турильче Борщівського району (2000—2002), від 2002 — радник голови Борщівської районної ради, згодом — головний спеціаліст виконавчого апарату Борщівської районної ради.

У 2003—2004 — директор Тернопільського центру дозвілля і молодіжних ініціатив. Від 2004 — головний редактор всеукраїнського наукового журналу «Мандрівець»; одночасно від 2005 — викладач Тернопільського державного технічного університету (нині ТНТУ), доцент кафедри психології у виробничій сфері.

Голова Тернопільського молодіжного науково-пошукового товариства «Обереги» (1998—1999), керівник науково-пошукової експедиції «Рейдами Шумщини-1998». У 2002 році заснував громадську організацію «Ліга молоді Борщівщини».

Від 2015 року — директор Державного архіву Тернопільської області.

Доробок 
Автор наукових, фахових публікацій.

Публікації 

 Полянський, Ф. Релігієзнавчі студії на сторінках тернопільського журналу «Мандрівець» // Українське релігієзнавство. — 2014. — № 71-72. — С. 29-33. 
 Полянський, Ф. Німецький окупаційний режим і рух Опору на Тернопіллі (1941—1944 рр.): автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ф. І. Полянський ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2009. — 19 с.
 Полянський, Ф. «Син землі Галицької» // Свобода. — 2018. — № 69 (31 серп.). — С. 3.
 Полянський, Ф. «Вирішення єврейського питання» на Тернопіллі у період німецької окупації (1941—1944 рр.) // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : тези доповідей VI Міжнар. наук.-теорет. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 16 квіт. 2008р. — Тернопіль, 2008. — Ч. 2 : Загальні проблеми гуманітарних наук. — С. 130—131.
 Полянський, Ф. 75-річчя Акту відновлення Української держави // Свобода. — 2016. — № 54 (15 лип.). — С. 3.
 Полянський, Ф. Державний архів Тернопільської області: історія, теорія і практика // Збірник праць / Терноп. осередок Наукового товариства ім. Шевченка. — Тернопіль, 2018. — Т. 11 : Архіви Тернопільщини. — С. 13—22.
 Полянський, Ф. Дякуємо фондоутворювачам // Свобода. — 2016. — № 22 (18 берез.). — С. 3.
 Полянський, Ф. І доповіді, й презентації // Вільне життя плюс. — 2011. — № 35 (6 трав.). — С. 5.
 Полянський, Ф. На черзі — національна казка у виконанні дітей Тернопільщини // Політика і культура. — 2000. — № 10. — С. 44.
 Полянський, Ф. Наші герої // Вільне життя плюс. — 2020. — № 55 (17 лип.). — С. 8. — (Історія краю в документах).
 Полянський, Ф. Німецький окупаційний режим і рух Опору на Тернопіллі: історіографія проблеми // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. — 2008. — Вип.1. — С. 148—154.
 Полянський, Ф. Особливості виникнення руху опору на початку німецько-радянської війни (червень-вересень 1941 року) в Тернопільській області // Мандрівець. — 2005. — № 4. — С. 27-32.
 Полянський, Ф. Підпілля руху Опору в німецько-радянській війні 1941—1944 // Мандрівець . — 2006. — № 6. — С. 18-23.
 Полянський, Ф. Полковнику Є. Коновальцю присвячено // Вільне життя плюс. — 2011. — № 48 (17 черв.). — С. 6.
 Полянський, Ф. Протиповстанська діяльність радянських партизан на території Тернопільщини у 1943 році // Мандрівець. — 2011. — № 1. — С. 39-42.
 Полянський, Ф. Слідами д-ра Олега Кандиби (Ольжича) на Борщівщині // Спадщина Олега Кандиби — О. Ольжича у контексті національного відродження України. — Тернопіль, 1999. — С. 103-107.
 Полянський, Ф. Творча спадщина Дмитра Донцова як джерело української політико-психологічної думки // Мандрівець. — 2012. — № 6. — С. 73-75.
 Полянський, Ф. Українська Народна Самооборона на шляху формування УПА-Захід // Тернопіль вечірній. — 2010. — № 49. — С. 11.
 Полянський, Ф. Українська народна самооборона у Галичині (червень-грудень 1943 р.) // Мандрівець. — 2011. — № 2. — С. 42-45.
 Полянський, Ф. Фонд Ігоря Герети у Державному архіві Тернопільської області // Перші Геретівські читання. — Тернопіль, 2018. — Вип. 1 — С. 12-15.
</div>

Примітки

Джерела

Посилання 

 
 Лупак І. Федір Полянський: «Війна за незалежність України зі спадкоємцем СРСР — Росією, триває і сьогодні» / Іван Лупак // Наш день, 7 травня 2015 р.
 Науковець Полянський Федір Іванович на сайті науково-технічної бібліотеки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Уродженці Чортківського району
Українські історики
Українські громадські діячі
Випускники історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Депутати Борщівської районної ради
Викладачі Тернопільського національного технічного університету
Кандидати історичних наук України
Науковці Тернопільського національного технічного університету